La saison 2013-2014 de Liga Adelante est la quatre-vingt-troisième édition de la deuxième division espagnole.

Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-uns autres. 

À la fin de la saison, les deux premiers (SD Eibar et Deportivo La Corogne) sont promus en Liga BBVA et les quatre suivants s'affrontent en barrages pour la dernière place pour la division supérieure. C'est Córdoba CF qui gagne ce dernier ticket de promotion en D1.

Les quatre derniers sont quant à eux relégués en Segunda División B.

Participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

| align="left" valign="top" width="50%" |

|}

Matchs 
Mis à jour :

Barrages de promotion 
Le vainqueur de ces barrages est promu en Liga BBVA.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Distinctions

Joueur du mois

Entraîneur du mois

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football D2
 Liga BBVA 2013-2014

Lien externe 
  Site officiel

2013-2014
Football M2
Espagne M2
Championnat M2